Алвиту — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа.
 Алвиту — фрегезия (район) в муниципалитете Алвиту округа Бежа в Португалии.
 Замок Алвиту — средневековый замок в Португалии в поселке Алвиту, округ Бежа.